Бриџ Сити има више значења:
 Бриџ Сити (Луизијана)
 Бриџ Сити (Тексас)